Марковский — посёлок в Пермском крае России. Входит в Чайковский городской округ.

География 
Расположен в 13 километрах к югу от районного центра, вблизи границы с Удмуртией, на реке Марковка, левом притоке Большой Ужуихи, впадающей в Каму.

Население

Население по переписи 2002 года — 4469 человек, по переписи 2010 года — 3352 человека.

История 

Посёлок назван по имени расположенной рядом деревни Марково; она в свою очередь названа по имени местного жителя Марка Григорьева сына Калабина (ум. 1795 год), выходца из деревни Кемуль.

Строительство посёлка начато в 1992 году в связи с выводом из Германии группы советских войск. Место неподалёку от города Чайковского было назначено для 16-й гвардейской танковой Уманской ордена Ленина Краснознамённой, ордена Суворова дивизии. В соответствии с международными соглашениями, строительство военного городка с инфраструктурой для расквартирования воинской части, производилось за счёт ФРГ. Строительство по заданию заказчика вела турецкая компания Enka.

23 сентября 1994 года Марковский получил статус поселка городского типа.  С 1994 до 2004 гг. функционировал Марковский посёлковый совет.

К 1999 году дивизия была расформирована, а на её базе создан центр по переподготовке офицерских кадров для Пермского края и Башкортостана. К 2012 году расформирован и этот центр, и с этого времени посёлок потерял статус военного городка.

В 2001 году Марковский был преобразован в сельский населённый пункт (посёлок).

С 2004 до 2018 гг. посёлок являлся административным центром Марковского сельского поселения Чайковского муниципального района.

Инфраструктура 
В посёлке имеется отделение почтовой связи, госпиталь, общеобразовательная школа, детско-юношеская спортивная школа, спортивный комплекс, детская музыкальная школа, Дом офицеров Чайковского гарнизона, библиотека, несколько кафе. В наличии вся коммунальная инфраструктура.

Источники 
 Поселок городского типа Марковский: история, культура, образование, адреса и телефоны организаций и жителей поселка : информационный справочник / [составитель Жаринова О. И.]. - Ижевск : [б. и.], 2000 (Ижевский полиграфический комбинат). - 48 с. : ил.

Примечания 

Населённые пункты Чайковского городского округа